USS Woolsey je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Woolsey (DD-77) 
 USS Woolsey (DD-437)

Woolsey